Ванне () — финская фамилия. Известные носители:

 Ванне, Кертту (1905—1963) — финская писательница, скрипачка.
 Ванне, Хампус (род. 1993) — шведский гандболист.